Бодрику́р, Бодрікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 27 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бодрикур на сайті французького Національного інституту географії
 Бодрикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бодрикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале